Inácio, o Enfeitiçado e Baltazar é um livro que reúne três novelas de Lúcio Cardoso, uma série chamada Trilogia do Mundo sem Deus.

Focadas no personagem Inácio, as novelas mostram a cidade do Rio de Janeiro e suas prostitutas, assassinos de aluguel, alcoólatras. As histórias se interceptam, e os narradores se revezam.

As duas primeiras novelas, Inácio e O Enfeitiçado foram publicadas em 1944 e 1954, respectivamente. Baltazar foi deixada inacabada em 1962, quando o autor sofreu um infarto que o imobilizou.

Referências
Resenha

Livros de Lúcio Cardoso
Romances do Brasil